La roséole peut désigner :
 la roséole infantile, due à un virus ;
 un exanthème roséoliforme, pouvant être causé par plusieurs germes.